Гунчак — українське прізвище.

 Гунчак Тарас Григорович
 Гунчак Руслан Іванович

Див. також 
 Губчак
Українські прізвища